Міліце́йський став — гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована в межах Сатанівської селищої громади Хмельницького району Хмельницької області, за 2,5 км на північний схід від села Пільний Олексинець.

Площа 19 га. Статус присвоєно згідно з рішенням сесії обласної ради від 1.11.1996 року № 2. Перебуває у віданні: Пільноолексинецька сільська рада.

Джерела 
 Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду України станом на 01.01.2013; (7. Міліцейський став)
 Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Міліцейський став»

Гідрологічні пам'ятки природи Хмельницької області
Природно-заповідний фонд Городоцького району (Хмельницька область)
Природоохоронні об'єкти, засновані 1996
1996 у Хмельницькій області
Засновані в Україні 1996